Sugar — цукор (англ.)

Sugar:
 Sugar — британський журнал для дівчат підлітків
 Sugar — італійський музичний лейбл з Мілану
 Sugar — пісня гурту «System of a Down»
 Sugar — японська музична група

Див. також 
 Шугар